Bradford Village Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bradford Village Historic District (Westerly, Rhode Island), NRHP-ID: 96000573
 Bradford Village Historic District (Bradford, Vermont), NRHP-ID: 75000142